Six navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Modeste :
 le  était un troisième rang de 64 canons, auparavant le Français Modeste. Il a été capturé en 1759, utilisé pour le service portuaire à partir de 1778 et démoli en 1800.
 le  était un cinquième rang de 36 canons, auparavant le Français Modeste. Il a été capturé en 1793, utilisé comme batterie flottante à partir de 1804 et a été démoli en août 1814.
 le HMS Modeste était un cinquième rang  de 38 canons, auparavant le Terpsichore français. Il a été capturé en 1814 mais n'a jamais été mis en service et a été dissout en 1816.
 le  était un sloop de 18 canons lancé en 1837 et vendu en 1866.
 le  était une corvette à hélice en bois lancée en 1873 et vendue en 1888.
 le  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1944 et vendu en 1961.

Modeste